Малаян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малаян, Петрос Оганесович — советский и армянский художник.
 Малаян, Эдуард Рубенович (род. 1947) — российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Мексиканских Соединенных Штатах.